Шлирзе ():

 Шлирзе — озеро в Германии, в земле Бавария.
 Шлирзе — община в Германии, рядом с одноимённым озером.